Substantivul xerox se poate referi la:
Xerox companie IT din SUA
Fotocopiator